Алексей Воропаев:
 Воропаев, Алексей Макарович (1929—2013) — заслуженный работник сельского хозяйства РФ.
 Воропаев, Алексей Николаевич (1973—2006) — советский и российский гимнаст, двукратный чемпион мира.